Rodolfo Otero (1962. december 14. –) argentin nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Rodolfo Gustavo Otero. Polgári foglalkozása földrajztanár.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Argentin labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta partbíróként a labdarúgást. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB Horacio Elizondo bíró partbírójaként alkalmazta.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság (vb) döntő találkozóit, ahol Horacio Elizondo partbírójaként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Venezuela rendezte a 42., a 2007-es Copa América labdarúgó-tornát, ahol a CONMEBOL JB Sergio Pezzotta partbírójaként alkalmazta.

2007-es Copa América

Források 

Argentin labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek